Donzy ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Donzy, Gemeinde im Département Nièvre
Donzy-le-National, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
Donzy-le-Pertuis, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
Kanton Donzy im Département Nièvre

 Siehe auch
 Donzy (Russland), Name russischer Orte